est un mot anglais signifiant « attendre ».

Musique

Album 
 Waiting, album du groupe The Devlins (1997)

Chanson 
 Waiting, chanson de Green Day présente sur l'album Warning:.

Voir aussi